La bataille de Machias se réfère deux opérations menées pendant la guerre d'indépendance des États-Unis :
 bataille de 1775 ;
 bataille de 1777.